Sialis concava  — вид насекомых семейства Sialidae (вислокрылки), принадлежащих к отряду большекрылых. Впервые описан в 1897 году английским биологом Джозефом Банксом. Sialis concava встречаются в Северной Америке, преимущественно на юге Канады и северо-востоке США.

Большекрылые
Животные, описанные в 1897 году
Насекомые Северной Америки